Серия А 2006/2007 () — 75-й розыгрыш этого турнира. Проходил с 9 сентября 2006 года по 27 мая 2007 года. Из-за разгоревшегося летом скандала старт чемпионата был перенесён с запланированной даты 26 августа. Впервые в розыгрыше Скудетто не участвовал «Ювентус», отправленный в Серию B в связи с этим же скандалом.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Список бомбардиров

Примечания 

2006/2007
Футбол в Италии в 2006 году
Футбол в Италии в 2007 году